Gelderse Poort (natuurgebied), een natuurgebied bij Nijmegen
 Gelderse Poort (Utrecht), andere naam voor de Wittevrouwenpoort in Utrecht
 Geldersepoort (vesting Venlo), latere benaming van een van de stadspoorten van de vesting Venlo
 Geldersepoort (Venlo), een straat in Venlo